Baldwin V Flandryjski (1012–1067) – hrabia Flandrii 1037–1067
 Baldwin V z Hainaut (1150–1195) – hrabia Hainaut 1171–1195, jako Baldwin VIII hrabia Flandrii
 Baldwin V Dziecię (1177–1186) – król Jerozolimy 1185–1186